Påhlman är ett svenskt efternamn . Den 31 december 2022 var 245 personer med namnet folkbokförda i Sverige. En fortlevande ätt erhöll 1650 svenskt adelskap med namnet Påhlman och introducerades samma år på Riddarhuset med nummer 501.

Personer med efternamnet Påhlman
 August Emanuel Påhlman (1880–1947), ingenjör
 Axel Påhlman (1882–1962), kooperatör
 Gunnar Påhlman (1911–1993), arkitekt
 Gösta Påhlman (1895–1963), jurist och handelsskoleman
 John Påhlman (1860–1945), handelsskoleman
 Karl Axel Påhlman (1872–1937), präst
 Otto Påhlman (1853–1915), handelsskoleman
 Otto Fredrik Påhlman (1785–1822), militär och politiker
 Otto Magnus Påhlman (1811–1873), militär och skrivlärare

Källor

Se även
 Påhlmans handelsinstitut

Svenska efternamn